Burger King
 wirus BK
 badanie w kierunku prątków gruźlicy (Bacterium Koch)